Полой:

 Поло́й — проток, протока реки, старица (рукав реки в её излучине).
 Полой — река в Кировской области.
 Полой — река в Красноярском крае.
 Полой — река в Тюменской области.
Полой — железнодорожная станция в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Полой — деревня в Мокроусовском районе Курганской области.